Александр Свешников: Свешников, Александр Васильевич (1890—1980) — хоровой дирижёр, Народный артист СССР.
 Свешников, Александр Николаевич (1887—1919) — штабс-капитан Российской императорской армии, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Свешников, Александр Юрьевич (род. 1965) — российский режиссёр и оператор.